Вилле́р-Семёз () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент коммуны — Арденны. Административный центр кантона Виллер-Семёз. Округ коммуны — Шарлевиль-Мезьер.

Код INSEE коммуны — 08480.

Коммуна расположена приблизительно в 200 км к северо-востоку от Парижа, в 95 км севернее Шалон-ан-Шампани, в 5 км к юго-востоку от Шарлевиль-Мезьера.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3166 человек.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 2112 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1456 были экономически активными, 656 — неактивными (показатель активности — 68,9 %, в 1999 году было 70,7 %). Из 1456 активных работали 1303 человека (694 мужчины и 609 женщин), безработных было 153 (67 мужчин и 86 женщин). Среди 656 неактивных 220 человек были учениками или студентами, 229 — пенсионерами, 207 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Пьер (XV—XVII века). Исторический памятник с 1972 года.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Арденны